Маккензи Пирс (; род. 10 марта 1988 года, Чандлер, Аризона, США) — американская модель и порноактриса.

Ранняя жизнь 
О карьере в порноиндустрии Маккензи Пирс мечтала ещё в 16 лет, а после совершеннолетия активно приступила к реализации своей мечты.

Карьера в порнофильмах 
Карьеру в порно начала в 2007 году, когда ей исполнилось 19 лет. Её первый фильм назывался No Swallowing Allowed #11.
Принимает участие в порнороликах разных жанров: лесби, анального, группового. Работает с такими студиями как: Brazzers, Private, Digital Sin, Anabolic Video, Red Light District, Penthouse, Jules Jordan Video, New Sensations и др. Снялась более чем в 100 фильмах и сценах.

Премии и номинации 
 2010: AVN Award — лучшая сцена двойного проникновения — Hot N' Sexy — Номинация
 2011: AVN Award — лучшая сцена двойного проникновения — Whatever It Takes — Номинация

Интересные факты 
 Псевдонимы: Kenzie, Kenzie Nubiles, Mackenzee, Mackenzie Pierce, Mckenzie Pierce.
 В 2008 году Маккензи сделала операцию по увеличению груди, вставив имплантаты на два размера больше. Сейчас у неё четвёртый размер груди.
 Татуировки: цветок между лопатками, надпись «никаких сожалений» на пояснице, надпись «завидуй мне» на запястье, иероглифы на левой лодыжке и звезды на левой ступне.
 Пирсинг: соски, пупок, клитор.
 Хобби: Маккензи занимается фитнесом и любит кататься на велосипеде.

Фильмография 
 18 And Loves It Up The Ass 4 (2012)
 Angelic Asses (2013)
 18 Year Old Pussy 10 (2007)
 Baby Got Boobs 5 (2010)
 Anal Asspirations 10 (2008)
 Big Butt Oil Orgy 2 (2010)
 Big Wet Butts 4 (2009)
 Breakroom Betties (2008)
 Blondes And Big Black Dicks 3 (2013)
 DP My Wife With Me 2 (2013)
 Busty Nurses (2010)
 Evil Anal 7 (2008)
 Hot Anal Adventures (2010)
 Hottest Yoga (2012)
 Letter A Is For Asshole (2010)
 Massive Anal Booty 2 (2012)
 My Girlfriend’s Busty Friend 5 (2013)
 Teen Hitchhikers 18 (2008)
 Teenage Anal Princess 8 (2008)
 Young Harlots: School Trip (2010)

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог Маккензи Пирc
 Профиль  на сайте агентства 101modeling
 Профиль  на сайте AVN



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами